A vasárnap vagy Vasárnap a következőkre utalhat:

 vasárnap, a hét egyik napja
 Vasárnap, aradi folyóirat (1918–1940)
 Vasárnap, bécsi irodalmi hetilap (1920)
 Vasárnap budapesti politikai, társadalmi és mezőgazdasági képes hetilap (1920–1944)
 Vasárnap, kolozsvári hetilap (1921–1924)
 Vasárnap, a Temesvári Új Szó (1990) melléklete
 Vasárnap, kolozsvári katolikus nb bxbbxvcb bb b b b b.  B bvbcb b b b b b b b b b. B b b bxcxbxbbxcbxbbcbcbcbcbbxbbcbcbcbcbcbxbcbdbxbbxhxnxnccncnbb b bzbnmn.  N  nñ. Bzdbbncnncncnnchc bb bb bxnnxn v nn nhetilap (1991–)
 Vasárnap, pozsonyi képes családi hetilap (1990–)